Open 13 2020, właśc. Open 13 Provence 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2020 z cyklu Open 13 rozgrywany w dniach 17–23 lutego 2020 roku w Marsylii na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 769 670 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 we Francji